Curie [kyrí] může být:

 curie – fyzikální jednotka radioaktivity

příjmení osob
 Frédéric Joliot-Curie (1900–1958) – francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny, manžel Irène
 Irène Joliot-Curie (1897–1956) – francouzská vědkyně, nositelka Nobelovy ceny, dcera Marie
 Marie Curie-Skłodowská (1867–1934) – francouzská vědkyně polského původu, nositelka Nobelovy ceny
 Pierre Curie (1859–1906) – francouzský fyzik a chemik, nositel Nobelovy ceny, manžel Marie

Související články 
 kurie

Francouzská příjmení